Округ Вуд в США:
 округ Вуд — в штате Техас.
 округ Вуд — в штате Огайо.
 округ Вуд — в штате Западная Виргиния.
 округ Вуд — в штате Висконсин.